Алексеевка — упразднённое село Заволжского района города Ульяновск Ульяновской области, существовавшая до 1976 года.

География 
Село находилось на окраине Заволжского района Ульяновска, на левом берегу реки Волга, между посёлком Ленинский (Рыбацкий) и селом Юрьевка, на месте современного парка «Прибрежный».

История 
Село возникло предположительно в начале XIX века и изначально называлось Тамбовка тож, затем — Алексеевский Выселок.

На 1889 год деревня Алексеевка, на болоте Липовом, была имением: купца Ф. В. Красникова, насл. дв. Львовых, графа М. И. Остен-Сакен, дв. П. К. Рудольера, куп. бр. Чебоксаровых.

На 1900 год в деревне Алексеевка (Тамбовка тож), на пруде, имелось две ветряные мельницы.

На 1910 год в деревне Алексеевка (Тамбовка тож), на пруде, имелось: земская школа и две ветряные мельницы.

В 1918 году деревня Алексеевка стала административным центром сельсовета.

В 1929 году село Алексеевка стала административным центром Алексеевского сельсовета, в который входили: с. Алексеевка, п. Лебяжий, с. Петровка II, с. Юрьевка.

В 1930 году был образован колхоз «Приволжский», в который вошли: Малое и Большое Пальцино, Алексеевка и Сосновка.

С 1930-х гг. и до 1954 г. рядом с селом, в районе Чёрного озера и часовенского кладбища, размещалась база ВМФ № 948 — склад ГСМ № 2030, к которой, от станции «Часовня-Нижняя», была проложена ж/д ветка, а населённый пункт назывался Городок, в 1955 году перенесён на Верхнюю Часовню.

С 1953 года жители села, в связи с затоплением Куйбышевским водохранилищем, стали переселяться из зоны затопления на новую площадку, на возвышенное место, в 2 км восточнее старого места.

В 1955 году село Алексеевка стало административным центром Алексеевского сельсовета, в который входили: с. Алексеевка, п. Ленинский, с. Юрьевка

В 1976 году, ввиду стоительства УАПК, село и земля была передана Заволжскому району Ульяновска, под постройку жилого фонда. Снесена в 1980-х годах.

Административно-территориальная принадлежность

До 1851 года деревня находилась в составе Симбирского уезда Симбирской губернии. Прихожане Алексеевки (Тамбовка тож, Алексеевский Выселок) относились к приходу церкви Святой Троицы села Сосновка.

С 1860 года — в составе Архангельской волости Ставропольского уезда Самарской губернии.

С 1919 года, ввиду разукрупнения Ставропольского уезда, деревня вошла в состав новообразованного Мелекесского уезда.

6 января 1926 года — в Чердаклинской волости Мелекесского уезда Самарской губернии.

С 14 мая 1928 году — в Мелекесском районе Ульяновского округа Средне-Волжской области.

С 29 октября 1929 года — в Алексеевском сельсовете Чердаклинского района Средне-Волжского края, с 30 июля 1930 года — Куйбышевского края и с 1936 года — Куйбышевской области, с 19 января 1943 года — Чердаклинского района Ульяновской области.

С 1972 года — в Мирновском сельсовете.

С 1976 года — в Заволжском районе Ульяновска.

Население 
 На 1859 год в деревне Алексеевский Выселок в 47 дворах жило: 171 муж. и 170 жен.;
 На 1889 год в деревне Алексеевка в 94 дворах жило 614 жителя;
 На 1900 год в деревне в 107 дворах жило: 322 муж. и 320 жен. (642);
 На 1910 год в деревне в 148 дворах жило: 425 муж. и 415 жен.;
 На 1928 год в деревне в 203 дворах жило: 510 муж. и 549 жен. (1059 чел.);
 На 1930 год в селе Алексеевка в 240 дворах жило 1150 жителя;

Примечания

Ссылки 
 
 Артемьев А. «»
 
 Благословенный уголок земли

Литература 
 : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000. — Т. 1: А — М. — 397 с. — 4000 экз. — ISBN 5-8426-0224-5.
 Мартынов П. Л. «», Симбирск, 1898 г.
 Репьев М. И. «Симбирский край», Париж, 1935 г.
 Газета «Симбирский курьер», за 8.11.2014 г., статья «Деревни ушли под Волгу».
 «Список населённых мест Самарской губернии», составлен в 1928 г.

Населённые пункты, упразднённые в 1976 году
Населённые пункты, вошедшие в состав Ульяновска